Bohemund (auch Boemund oder Bohemond) ist der Name mehrerer Herrscher:
 Fürstentum Antiochia (1099–1268)
 Bohemund von Tarent (Bohemund I., 1051/52–1111), Fürst von Tarent (1088–1111) und Fürst von Antiochia (1099–1111)
 Bohemund II. (Antiochia) (1108–1130), Fürst von Antiochia (1111–1130)
 Bohemund III. (Antiochia) (1144–1201), Fürst von Antiochia (1163–1201)
 Bohemund IV. (Antiochia) († 1233), Fürst von Antiochia (1201–1223)
 Bohemund V. (Antiochia) († 1251), Fürst von Antiochia (1233–1252)
 Bohemund VI. (Antiochia) (1237–1275), Fürst von Antiochia (1252–1268/1275)
 Bohemund VII. (1261–1287), Titularfürst von Antiochia (1275–1287), siehe Bohemund IV. (Tripolis)

 Grafschaft Tripolis (1109–1287)
 Bohemund IV. (Antiochia) (Bohemund I., † 1233), Graf von Tripolis (1187–1223)
 Bohemund V. (Antiochia) (Bohemund II., † 1251), Graf von Tripolis (1223–1252)
 Bohemund VI. (Antiochia) (Bohemund III., 1237–1275), Graf von Tripolis (1252–1275)
 Bohemund IV. (Tripolis) (Bohemund IV., † 1287), Graf von Tripolis (1275–1287)

 Bohemund von Batrun (um 1199–1244), Herr von Batrun

 Erzstift Trier (1242–1803)
 Boemund I. von Warsberg, Erzbischof und Kurfürst (1286/1289–1299)
 Boemund II. von Saarbrücken, Erzbischof und Kurfürst (1354–1362)